El Torneig de Tientsin 2014, oficialment conegut com a Tianjin Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'octubre de 2014 al Tianjin International Tennis Center de Tientsin, Xina.

La tennista estatunidenca Alison Riske va guanyar el primer títol de la seva carrera davant la suïssa Belinda Bencic, que també era finalista per primera vegada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014